Leme (navegação) - instrumento utilizado para determinar a direcção de embarcações e aeronaves.

Pessoas
Guilherme Leme, ator brasileiro
Dinho Leme
Luís Gonzaga da Silva Leme
Mateus Leme
Pedro Leme
Reginaldo Leme, comentarista brasileiro
Ângelo Paes Leme, ator brasileiro
Fernanda Paes Leme, atriz brasileira

Localidades

Leme - município do estado de São Paulo
Leme (bairro do Rio de Janeiro)

Lème

Desambiguação